Unteutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Unteutsch (etwa 1600–1670), deutscher Kunsttischler und Fachbuchautor
 Friedrich Unteutsch (1891–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat des Landkreises Eisenach
 Karl Unteutsch (1860–1934), deutscher Verwaltungsjurist und Chef des Departments des Innern und des Äußern des Großherzogtums Sachsen

Siehe auch
 Undeutsch